Перевал Шарлотты () — горный перевал в Снежных горах, находящийся на территории штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Также там есть одноимённый горнолыжный курорт и деревня.

Перевал и деревня названы в честь Шарлотты Адамс, которая в 1881 году стала первой женщиной-европейкой, поднявшейся на гору Косцюшко.

В деревне зарегистрирована самая низкая температура в Австралии, −23,0 °C 28 июня 1994 г.

Примечания

Ссылки 
 

Рельеф Австралии